Labyrinth (filme) - de 1986, com David Bowie no eleco
 Labyrinth (banda) - grupo italiano de power metal
 Labyrinth (álbum de Labyrinth) - quarto álbum da banda
 Labyrinth (álbum de Fleshgod Apocalypse) - da banda Fleshgod Apocalypse
 Labyrinth (EP) - nono extended play do girl group sul-coreano GFriend
 "Labyrinth", uma canção do The Cure do álbum The Cure

Ver também
Labirinto (desambiguação)

Desambiguação